Okręty US Navy o nazwie USS "Holmes":
 Pierwszy USS "Holmes" (PF-81) - fregata patrolowa. Przekazana Wielkiej Brytanii podczas budowy, służyła pod nazwą HMS "Tobago" (K585) w latach 1944-1945
 Drugi USS "Holmes" (DE-572) - niszczyciel eskortowy przekazany Wielkiej Brytanii. Służył pod nazwą HMS "Holmes" (K581) w latach 1944 - 1945

Holmes